Il singolare del torneo di tennis WTA German Open 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Justine Henin che ha battuto in finale Kim Clijsters 6-4, 4-6, 7-5.

Teste di serie 

 Kim Clijsters (finale)
 Assente
 Justine Henin (Campionessa)
 Jennifer Capriati (semifinali)
 Justine Henin (semifinali)
 Chanda Rubin (secondo turno)
 Daniela Hantuchová (quarti di finale)
 Jelena Dokić (terzo turno)

 Anastasija Myskina (secondo turno)
 Elena Dement'eva (primo turno)
 Magdalena Maleeva (primo turno)
 Eléni Daniilídou (terzo turno)
 Ai Sugiyama (primo turno)
 Fabiola Zuluaga (secondo turno)
 Patty Schnyder (terzo turno)
 Anna Smashnova (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA German Open 2003